Grandjeanobates är ett släkte av kvalster. Grandjeanobates ingår i familjen Scheloribatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Grandjeanobates